Il doppio maschile  del torneo di tennis Swedish Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Björn Borg e Ove Nils Bengtson 3-6, 6-2, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1974